Le  Mac ou MAC ou mac peut désigner :

Diminutif ou apocope 

 Mac, apocope de Macintosh, avant qu'Apple ne l'utilise comme un nouveau nom pour sa gamme d'ordinateurs.
 Mac, diminutif de « man and machine » un projet de développement informatique américain des  ; il visait à améliorer les interactions entre l'homme et la machine. 
 Mac, diminutif de « maquereau », désignant les proxénètes en langage familier.

Cinéma 

 Mac (film), film de John Turturro sorti en 1992.
 Le Mac (film, 1973), film américain de Michael Campus sorti en 1973.
 Le Mac (film, 2010), film français de Pascal Bourdiaux sorti en 2010.

Onomastique 

 Mac (préfixe), fréquemment abrégé en « Mc » et toujours accolé au nom qui le suit, est un préfixe de nombreux noms gaéliques (écossais ou irlandais). Le nom qui le suit peut s'écrire en minuscule si l'orthographe Mac est choisie, par exemple  ou .
 Mạc, nom vietnamien : dynastie Mạc, régnante de 1527 à 1533.

Pseudonyme 

 Dave Mac, nom de scène de David John McIntyre (19891-), acteur et musicien canadien

Sigle ou acronyme 

MAC est un sigle ou acronyme de 3 lettres qui peut désigner :

 en informatique et réseaux :
 , soit « contrôle d'accès au support », pour identification d'interfaces réseaux ; (voir adresse MAC),
 , une méthode de gestion des droits des utilisateurs pour l'usage de systèmes d'information,
 Multiplex of Analog Components, en télévision,
  : une opération arithmétique très souvent employée en traitement du signal, correspondant à une instruction machine dans la plupart des DSP,
 Code d'authentification de message (en anglais : ), en cryptographie ;
Military Armament Company, nom d'une entreprise d'armement de Gordon Ingram ;
 Mort aux cons, plus connu sous le simple sigle MAC, collectif de graffiteurs français ;
 Med Aly Chen, plus connu sous le simple sigle MAC, collectif de Med Aly Chen français ;
 la Maison des arts et de la culture de Créteil, centre culturel consacré à la création contemporaine situé à Créteil dans le Val-de-Marne.
 un musée d'Art Contemporain, comme pour le MAC/VAL, le musée d'Art contemporain de Marseille et le musée d'Art contemporain de Niterói au Brésil ;
 la manufacture d'armes de Châtellerault, donnant la dénomination des armes qui y étaient fabriquées est précédée de MAC comme le pistolet MAC modèle 1950 ;
 M.A.C ou Make-up Art Cosmetics ou MAC Cosmetics, fabricant de maquillage appartenant à Estée Lauder ;
 Mouvement autonome casamançais, ancien parti politique sénégalais ;
 Mean Aerodynamic Chord, corde aérodynamique moyenne ;
 Mid Air Collision, collision en vol ;
 protocole équipement minier, agricole et de construction du traité du Cap, en droit international.
 , cargos transformés en porte-avions durant la deuxième guerre mondiale par les Britanniques et les Néerlandais.

Code

Code pays 

 MAC, code de Macao, selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays).

Code linguistique 

 mac, l'un des codes du macédonien, selon la norme ISO 639-2/B.

Abréviation
Homonymie d'acronyme
Code

ja:MAC